Макс Крузе ():
 Крузе, Макс (1854—1942) — немецкий скульптор и художник.
 Крузе, Макс (1921—2015) — его сын, немецкий писатель.
 Крузе, Макс (род. 1988) — немецкий футболист.